

Patronyme

 Jacques Philippe Arcambal (1761-1843), général de division français et ministre napolitain.

Communes ou villages français

 Arcambal, commune du département du Lot

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme